Александр Николаевич Усатов (род. 12 июня 1978, ст. Анапская, Анапский район, Краснодарский край, РСФСР, СССР) — российский богослов, священнослужитель. Протоиерей Русской православной церкви, в 2020 году подал заявление о выходе из сана по причине неверия, а в 2021 году объявил о своей гомосексуальной ориентации.

Биография 
Александр Николаевич Усатов родился 12 июня 1978 года в станице Анапская Краснодарского края.

В 1992 году стал воцерковлённым христианином. В 1995 году выпустился из средней общеобразовательной школы с отличием и золотой медалью. В 2000 году окончил Южно-Российский государственный технический университет с отличием, получив специальность инженера-электроника по направлению «биотехнические и медицинские аппараты и системы». В 2001 году поступил в центр дистанционного обучения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета в Ростове-на-Дону.

В 2004 году архиепископом Ростовским Пантелеимоном (Долгановым) рукоположен во диакона, а в 2005 году им же — в иерея. В 2005—2008 годах был руководителем миссионерского отдела Ростовской епархии, служил штатным священником прихода святого Георгия Победоносца Ростова-на-Дону. Участвовал в разработке системы оглашения в рамках подготовки к крещению новообращённых, вёл работу по возрождению миссионерской деятельности на епархиальной территории, в частности, посредством интернета.

В 2008 году окончил богословский факультет ПСТГУ с отличием, получив квалификацию теолога и преподавателя по специальности «теология». Учился у А. Л. Дворкина, специализировался на изучении «альфа-курса». Впоследствии окончил аспирантуру кафедры богословия и литургики Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия, а также кафедры философии и религиоведения Русской христианской гуманитарной академии. Состоял преподавателем теологии на кафедре философии и апологетики Донской духовной семинарии, где вёл предмет «приходская катехизация». Также был преподавателем отделения теологии философского факультета Южного федерального университета, кафедры православной культуры и теологии Донского государственного технического университета. В 2015 году патриархом Московским и всея Руси Кириллом (Гундяевым) возведён в сан протоиерея.

На протяжении нескольких лет занимал различные посты в православной иерархии, в частности, был экспертом Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской православной церкви, заведующим отделением дополнительного образования Донской духовной семинарии, руководителем образовательного центра при ДДС, куратором направления «катехизация» отдела религиозного образования и катехизации Ростовской епархии, заместителем руководителя курсов повышения квалификации священнослужителей, руководителем духовно-просветительского центра имени святителя Димитрия Ростовского при соборном храме Рождества Пресвятой Богородицы Ростова-на-Дону, а также клириком в нём.

Неоднократно принимал участие в Рождественских образовательных чтениях, был экспертом международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива», который выиграл в 2018 году как руководитель проекта «Программа выездных обучающих семинаров для сотрудников храмов и добровольцев (школьников, студентов и взрослых)». Вёл пастырские семинары, просвещал священников насчёт катехизаторской деятельности, в частности, по вопросам проведения таинств крещения и брака, участвовал в аттестации духовенства по определению уровня знания основ социальной концепции РПЦ, проводил защиту квалификационных работ слушателей курсов катехизаторов и выпускников академии. В частности, с воспитанниками семинарии проводил беседы о важности покаяния в православной традиции, готовности человека вносить изменения в свою жизнь для достижения «плодов покаяния».

Подготавливал сборники, пособия, статьи и доклады по вопросам православной жизни, церковной истории, церковно-практическим дисциплинам, в частности касательно катехизации. Соответствующее пособие Усатова «Оглашение на современном этапе», посвящённое практике крещения, выдержало два издания. Указывался как один современных православных катехизаторов, апеллировавших к древней традиции обрядности, которая хоть и не имеет опоры в настоящей практике РПЦ. В одной из работ писал, что «на Западе уже давно под лозунгом „здорового образа жизни“ прямо в школах проводится пропаганда разврата и толерантности к сексуальным инверсиям», проводится «гей-просвещение», а «западная система ювенальной юстиции построена на совершенно иных принципах, несовместимых с российским менталитетом и культурой», и следовательно, нужно «не допускать внедрения в образовательную практику развращающих программ западного происхождения».

В апреле 2020 года публично заявил о разочаровании в РПЦ после 15 лет священнического служения и о переходе из православия в атеизм. Священниками и официальными лицами Ростовской епархии был обвинён в «ренегатстве» и «домогательствах». По собственным словам, осознав свою гомосексуальность ещё в возрасте 22 лет, пошёл служить в церковь для того, чтобы изменить свою ориентацию, но обнаружил в РПЦ развитое гей-лобби. В 2012 году покаялся митрополиту Меркурию (Иванову) в «грехе» гомосексуальности и остался служить дальше. После угроз раскрыть его ориентацию со стороны других священников, в марте 2020 года подал заявление о выходе из сана по причине неверия, после чего уволен из семинарии и уведомлён о подготовке указа о запрещении в служении «по болезни». В мае того же года уехал в Нидерланды, где получил статус беженца и вид на жительство сроком на пять лет. В марте 2021 года совершил каминг-аут как гей. После этого в Ростовской епархии заявили, что митрополит не знал об ориентации Усатова, но при этом предположили, что такое признание могло быть озвучено в ходе исповеди. Несмотря на то, что с момента подачи Усатовым заявления прошёл год, его прошение о лишении сана формально так и не было удовлетворено.

Награды 
 Право ношения набедренника (2006 год), камилавки (2007 год), наперсного креста (2008 год).
 Благословенная грамота Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви (2013 год).
 Патриарший знак «За труды по духовно-нравственному просвещению» (2015 год). Вручён митрополитом Ростовским Меркурием (Ивановым)

Избранная библиография

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Выпускники Южно-Российского политехнического университета
Выпускники ПСТГУ
Преподаватели Донской духовной семинарии
Преподаватели Южного федерального университета
Преподаватели Донского государственного технического университета
Философы России
Антропологи России
Протоиереи Русской православной церкви
Православные богословы
Православные миссионеры